Пузым — топоним в Пермском крае:
 Пузым (река) — река в Косинском и Кочёвском районах Пермского края, левый приток реки Онолва.
 Пузым (деревня) — деревня в Кочёвском районе Пермского края.